Максим Владимирович Нелипа (род. 16 октября 1976, Киев) — украинский ,  и .

Биография 
Родился 16 октября 1976 года в Киеве.

Окончил Киевский политехнический институт, профессия — -приборостроитель.
Участник «КВН», капитан команды «Ковбои политеха».

Шоумен и ведущий проектов на украинском телевидении: в 2004—2006 «Проиграй миллион» (канал ICTV), с 2007—2009 года — «Погода», с 2007 года ведущий квартирной телелотереи «Кто там?» (Канал 1+1).

В 2010—2011 — ведущий телепроекта «Нового канала» — «Народная звезда».

Участник украинского варианта телепроекта «Танцы со звёздами».

До 2019 года — участник проектов «Дизель Студио» (скетч-ком «На троих», концертное шоу «Дизель Шоу»).

Семья 
 Жена — Тамара
 Сын — Артём Максимович Нелипа
 Дочь — Мария Максимовна Нелипа
 Брат —

Примечания

Ссылки 
 

Игроки Высшей лиги КВН
Дизель Студио
Выпускники Киевского политехнического института